Grupp C i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa) var en av tio grupper i Uefas kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar.

Tabell

Matcher

Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Matchdag 5

Matchdag 6

Matchdag 7

Matchdag 8

Matchdag 9

Matchdag 10

Målskyttar
Det gjordes 44 mål på 20 matcher, vilket gav ett snitt på 2,2 mål per match.

3 mål
 Breel Embolo

2 mål

 Kiril Despodov
 Todor Nedelev
 Giovanni Di Lorenzo
 Ciro Immobile
 Moise Kean
 Fedor Černych
 Conor Washington
 Steven Zuber

1 mål

 Ivaylo Chochev
 Atanas Iliev
 Andrea Belotti
 Domenico Berardi
 Federico Chiesa
 Manuel Locatelli
 Giacomo Raspadori
 Stefano Sensi
 Rolandas Baravykas
 Justas Lasickas
 Daniel Ballard
 Shayne Lavery
 Paddy McNair
 Christian Fassnacht
 Remo Freuler
 Mario Gavranović
 Cedric Itten
 Noah Okafor
 Haris Seferovic
 Xherdan Shaqiri
 Renato Steffen
 Ruben Vargas
 Silvan Widmer

1 självmål

 Benas Šatkus (mot Nordirland)
 Edgaras Utkus (mot Italien)

Anmärkningslista

Källor
 Uefa.com

Referenser

C